Ада́мас (от  — «неодолимый») — многозначное слово, может означать:
  — мифический металл, служивший материалом для орудий богов.
 Адамас — древнее название алмаза.
 Адамас — мужское имя.
 «Адамас» — российская сеть магазинов ювелирных украшений.

См. также 
 Адамант (значения)

Примечания